InterRail je mezinárodní vlaková jízdenka umožňující cestování po celé Evropě. Jízdenky InterRail jsou určeny zejména pro mladé lidi do 26 let.

Typy jízdenek InterRail 

Jízdenka InterRail Global Pass je platná ve všech 30 zemích, na které se vztahuje program a také na trajektu mezi Itálií a Řeckem. K dispozici jsou jízdenky s různou dobou platnosti, například jízdenka na 5 dní jízdy platí po dobu 10 dnů nebo jízdenka na 10 dní jízdy platí 22 dnů. Pro ty, kteří by chtěli více cestovat, jsou k dispozici jízdenky platné vždy 22 dnů nebo jeden měsíc.

Jízdenka InterRail One Country Pass platí pouze v jedné zemi, nahrazuje bývalé jízdenky Eurodomino a nabízí svobodu cestování v rámci zvolené země na 3, 4, 6 nebo 8 dnů, tyto jízdenky jsou platné po dobu jednoho měsíce. Tento typ jízdenek platí pro všechny země účastnící se InterRail, s výjimkou Černé Hory a Bosny a Hercegoviny.

Nabízené země 

Belgie, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Česko, Dánsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Lucembursko, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Severní Makedonie, Slovensko, Slovinsko, Spojené království, Srbsko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, a Turecko.

Externí odkazy 
 

 Oficiální internetové stránky InterRail
 railcc - Interrail komunita
 InterRail v rychlovlacích TGV, ICE, Eurostar, Thalys, AVE

Železniční doprava v Evropě